Аганур — многозначный термин.

Топоним
 Аганур — населённый пункт Куженерского района республики Марий Эл Российской Федерации.

Фамилия
 Аганур, Виттория (1855—1910) — итальянская поэтесса армянского происхождения.